Le Concert, tableau de Johannes Vermeer (vers 1670).
 Le Concert, peinture à l'huile sur toile du Titien (vers 1507-1508).
 Le Concert (Le Grand Concert : L'Orchestre), tableau de Nicolas de Staël (1955).
 Le Concert, pièce de théâtre d'Hermann Bahr (1909).
 Le Concert ou Concert en fin de saison, roman d'Ismail Kadare (1988).
 Le Concert, film de Radu Mihaileanu (2009).
 Le Concert, album d'Alain Souchon et Laurent Voulzy (2016).

Voir aussi
 Concert
 The Concert, ballet de Jerome Robbins (1956)
 Le Concert d'Astrée, un ensemble musical de musique baroque
 Le Concert des Nations, un orchestre sur instruments d'époque